Kabinett Lipponen steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Lipponen I (1995 bis 1999)
 Kabinett Lipponen II (1999 bis 2003)